Campbell Chapel AME Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Campbell Chapel AME Church (Americus, Georgia), NRHP-ID: 97001195
 Campbell Chapel AME Church (Atchison, Kansas), NRHP-ID: 02001701

Siehe auch:
 Campbell Chapel African Methodist Episcopal Church